Саморо́дная ртуть — минерал, природная металлическая ртуть. Иногда содержит примесь серебра и золота. Сингония тригональная, дитригонально-скаленоэдрическая (ниже −39 °C).

Физические свойства 
Цвет оловянно-белый. Блеск сильный металлический. Температура кипения 357 °C. Единственный жидкий металл при обычной температуре. Затвердевает, приобретая кристаллическое состояние при −38 °C. Плотность 13,55. На огне легко испаряется с образованием ядовитых паров. В древности вдыхание этих паров было единственным доступным средством лечения сифилиса (по принципу: если больной не умрёт, то поправится).

Формы нахождения 
Мелкие капли, изредка в больших скоплениях.

Происхождение и сопутствующие минералы 
Образуется в зоне окисления киноварных руд. Сопутствующие минералы: киноварь, кварц, кальцит, антимонит.

Месторождения 
 Ландсберг (Мошельландсберг) близ Обермошеля (Рейнланд-Пфальц), ФРГ;
 Альмаден, Испания;
 гора Авала (близ Белграда) и Идрия, Словения;
 Терлингуа (шт. Техас) и Сан-Хосе (шт. Калифорния), США;
 Хуапкавелика, Перу;
 Горловка, Никитовское месторождение (Украина),
 Хайдаркан и Чаувай (Ср. Азия, Киргизия).

Самородные металлы
Минералы ртути